Frkuljevec Peršaveški je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mače, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 56 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji